Sezon 2001 w V8 Supercar Championship Series był trzecim sezonem australijskiej serii V8 Supercars. Wcześniej seria funkcjonowała pod nazwą Australian Touring Car Championship.

Sezon rozpoczął się 25 marca, a zakończył 2 grudnia. Składał się z trzynastu rund, z których dwie były pojedynczymi wyścigami długodystansowymi. Po raz pierwszy jedna z rund odbyła się poza Australią - w Nowej Zelandii.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz czwarty w karierze Mark Skaife.

Kalendarz

Lista startowa 

* = Startował tylko w Queensland 500 (runda 9)
** = Startował tylko w Bathurst 1000 (runda 11)

Wyniki i klasyfikacja 

Większość rund składała się z dwóch lub trzech wyścigów. W niektórych z nich wprowadzono obowiązkowe zjazdy do boksu. Wprowadzono także dodatkowe punkty dla najlepszej dziesiątki w kwalifikacjach. Dwie rundy składały się z pojedynczych wyścigów długodystansowych. W każdym z nich dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas wyścigu na dystansie 500 lub 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
 Rundy 1, 3, 8, 10 - po 2 wyścigi (punktacja według tabeli)
 Rundy 4, 6, 7, 12, 13 - po 3 wyścigi (punktacja standardowa według tabeli)
 Runda 2 - 2 wyścigi - w pierwszym dwukrotność punktacji standardowej, w drugim czterokrotność
 Runda 5 - 3 wyścigi - w pierwszych dwóch punktacja standardowa, w trzecim dwukrotność standardowej
 Runda 9 - 1 wyścig długodystansowy - czterokrotność punktacji standardowej
 Runda 11 - 1 wyścig długodystansowy - sześciokrotność punktacji standardowej

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach conrod.com.au 
  na stronach natsoft.com.au 

2001
2001 w sportach motorowych
2001 w Australii
2001 w Nowej Zelandii